Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2022 года — 14-й турнир юниорского чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который прошёл с 6 по 13 июня 2022 года в городах Маддисон и Миддлтон (США)

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки. Сборная Германии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

 Сборная России была отстранена от соревнований из-за вторжения России в Украину. Вместо неё
в турнире участвует Сборная Словакии

Европа
 *
 *
 *
 ^
 *
 *
Северная Америка
 *
 *

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2020 года
 <div id="2">^ = Команда была возвращена в высший дивизион</div>
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата  Арены 

 Судьи 
ИИХФ утвердила 10 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2019 года

Главные судьи
  Шарлотта Херли
  Дженна Янсен (JANSHEN Jenna)''
  Анна Курода
  Габриэла МалА
  Эми Мартин
  Илона Новотна
  Мишель Стаплетон
  Свеня Строменгер
  Сара Стронг
  Аманда Тассони

Линейные судьи
  Магали Анекс
  Сара Буккнер
  Лаура Гутаускас
  Юлия Маннлейн
  Ева-Мария Молекова
  Йоанна Оксанен
  Адриенн Паульхейм
  Камила Сметкова
  Эрин Зах

Предварительный раунд

Группа A

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC-5).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC-5).

Утешительный раунд 
Сборная Германии проиграла серию игр, заняла восьмое место и вылетела в первый дивизион чемпионата мира 2023 года.

Время местное (UTC-5).

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC-5).

Полуфинал 

Время местное (UTC-5).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC-5).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC-5).

Финал 

Время местное (UTC-5).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:
 Защитник:
 Нападающий:

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Ж
ЖЮ
Женщины
Хоккей
Хоккей